Li Na (1981-), escrimeuse chinoise ;
 Li Na (1982-), joueuse de tennis chinoise ;
 Li Na (1982-), cycliste chinoise championne du monde de keirin ;
 Li Na (1984-), plongeuse chinoise médaillée olympique ;
 , la fille de Mao Zedong et de sa , Jiang Qing.